wibrator (erotyka)
 wibrator (muzyka)
 wibrator do betonu
wibrator – potoczna nazwa alarmu wibracyjnego w telefonach komórkowych